Franck Langolff (nascido Henri-Alain Langolff, Fez, 1948) é um compositor francês. 

Até os dez anos, ele viveu em Marrocos, onde nasceu, antes de se mudar para Canteleu em 1958. Ele trabalhou com grandes nomes da música francesa, como Serge Gainsbourg, Étienne Roda-Gil, Johnny Hallyday, Vanessa Paradis, Sophie Marceau, etc. 

Franck Langolff morreu em Ruão no dia 8 de setembro de 2006, aos 58 anos, por conta de complicações de um câncer de pulmão.

Ligações externas
Discografia

Langolff, Franck
Langolff, Franck